Безру́ков — русская фамилия. Женская форма — . Происходит от личного мужского имени-прозвища Безрука.

Известные носители 
 Безруков, Андрей Олегович (род. 1960) — нелегальный разведчик в США в период 1999—2010 годов, полковник разведки в отставке.
 Безруков, Василий Николаевич (1927—2014) — советский скульптор.
 Безруков, Виктор Васильевич (1909—1989) — советский архитектор.
 Безруков, Виталий Сергеевич (род. 1942) — советский и российский актёр.
 Безруков, Владимир Максимович (1934—2007) — специалист в области хирургической стоматологии.
 Безруков, Владислав Викторович (род. 1940) — советский учёный и медик.
 Безруков, Иван Георгиевич (1880-е—1941) — архитектор, художник.
 
 Безруков, Леонид Борисович (род. 1945) — советский и российский доктор физико-математических наук.
 Безруков, Николай Григорьевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Безруков, Олег Игоревич (род. 1997) — российский игрок в мини-футбол.
 Безруков, Пантелеймон Леонидович (1909—1981) — советский геолог.
 
 Безруков, Филипп Иванович (1921—1943) — Герой Советского Союза.

Безрукова

Топонимы 
 Безруков (Дергачёвский район)

См. также 
 Безруких

Примечания